Виткутьский алфавит (алфавит Бютакукье, ; алфавит из Виткути, ) — алфавит для албанского языка, разработанный между 1825 и 1845 годами албанским учёным Наумом Векилхарджи. Название происходит от родного села учёного — .

История 
Данный алфавит был специально разработан так, чтобы быть как можно более нейтральным с религиозной точки зрения — там не копируются латинские, греческие или арабские буквы. Он обеспечил неплохое соответствие между буквами и звуками, однако в нём отсутствовали символы для звуков, обозначаемых в современном албанском алфавите как gj, rr, xh и zh.

Алфавит не получил широкого распространения из-за ранней смерти своего создателя, а также высокой стоимости создания типографских шрифтов с принципиально новыми символами. Тем не менее в конце XIX века был опубликован ряд документов с использованием этого шрифта. В итоге он был вытеснен алфавитами, основанными на греческом, арабском и латинском шрифтах; последний с 1909 года стал официальным алфавитом для албанского языка.

Алфавит 
Серым выделены буквы, использовавшиеся в оригинальной орфографии, но не используемые сейчас, зелёным — современные дополнения.

Юникод 
{| class="wikitable nounderlines" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Виткутьское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1057x
| title="U+10570: VITHKUQI CAPITAL LETTER A" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕰
| title="U+10571: VITHKUQI CAPITAL LETTER BBE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕱
| title="U+10572: VITHKUQI CAPITAL LETTER BE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕲
| title="U+10573: VITHKUQI CAPITAL LETTER CE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕳
| title="U+10574: VITHKUQI CAPITAL LETTER CHE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕴
| title="U+10575: VITHKUQI CAPITAL LETTER DE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕵
| title="U+10576: VITHKUQI CAPITAL LETTER DHE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕶
| title="U+10577: VITHKUQI CAPITAL LETTER EI" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕷
| title="U+10578: VITHKUQI CAPITAL LETTER E" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕸
| title="U+10579: VITHKUQI CAPITAL LETTER FE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕹
| title="U+1057A: VITHKUQI CAPITAL LETTER GA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕺
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1057C: VITHKUQI CAPITAL LETTER HA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕼
| title="U+1057D: VITHKUQI CAPITAL LETTER HHA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕽
| title="U+1057E: VITHKUQI CAPITAL LETTER I" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕾
| title="U+1057F: VITHKUQI CAPITAL LETTER IJE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐕿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1058x
| title="U+10580: VITHKUQI CAPITAL LETTER JE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖀
| title="U+10581: VITHKUQI CAPITAL LETTER KA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖁
| title="U+10582: VITHKUQI CAPITAL LETTER LA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖂
| title="U+10583: VITHKUQI CAPITAL LETTER LLA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖃
| title="U+10584: VITHKUQI CAPITAL LETTER ME" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖄
| title="U+10585: VITHKUQI CAPITAL LETTER NE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖅
| title="U+10586: VITHKUQI CAPITAL LETTER NJE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖆
| title="U+10587: VITHKUQI CAPITAL LETTER O" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖇
| title="U+10588: VITHKUQI CAPITAL LETTER PE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖈
| title="U+10589: VITHKUQI CAPITAL LETTER QA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖉
| title="U+1058A: VITHKUQI CAPITAL LETTER RE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖊
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1058C: VITHKUQI CAPITAL LETTER SE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖌
| title="U+1058D: VITHKUQI CAPITAL LETTER SHE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖍
| title="U+1058E: VITHKUQI CAPITAL LETTER TE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖎
| title="U+1058F: VITHKUQI CAPITAL LETTER THE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1059x
| title="U+10590: VITHKUQI CAPITAL LETTER U" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖐
| title="U+10591: VITHKUQI CAPITAL LETTER VE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖑
| title="U+10592: VITHKUQI CAPITAL LETTER XE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖒
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+10594: VITHKUQI CAPITAL LETTER Y" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖔
| title="U+10595: VITHKUQI CAPITAL LETTER ZE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖕
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+10597: VITHKUQI SMALL LETTER A" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖗
| title="U+10598: VITHKUQI SMALL LETTER BBE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖘
| title="U+10599: VITHKUQI SMALL LETTER BE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖙
| title="U+1059A: VITHKUQI SMALL LETTER CE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖚
| title="U+1059B: VITHKUQI SMALL LETTER CHE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖛
| title="U+1059C: VITHKUQI SMALL LETTER DE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖜
| title="U+1059D: VITHKUQI SMALL LETTER DHE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖝
| title="U+1059E: VITHKUQI SMALL LETTER EI" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖞
| title="U+1059F: VITHKUQI SMALL LETTER E" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+105Ax
| title="U+105A0: VITHKUQI SMALL LETTER FE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖠
| title="U+105A1: VITHKUQI SMALL LETTER GA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖡
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+105A3: VITHKUQI SMALL LETTER HA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖣
| title="U+105A4: VITHKUQI SMALL LETTER HHA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖤
| title="U+105A5: VITHKUQI SMALL LETTER I" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖥
| title="U+105A6: VITHKUQI SMALL LETTER IJE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖦
| title="U+105A7: VITHKUQI SMALL LETTER JE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖧
| title="U+105A8: VITHKUQI SMALL LETTER KA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖨
| title="U+105A9: VITHKUQI SMALL LETTER LA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖩
| title="U+105AA: VITHKUQI SMALL LETTER LLA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖪
| title="U+105AB: VITHKUQI SMALL LETTER ME" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖫
| title="U+105AC: VITHKUQI SMALL LETTER NE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖬
| title="U+105AD: VITHKUQI SMALL LETTER NJE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖭
| title="U+105AE: VITHKUQI SMALL LETTER O" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖮
| title="U+105AF: VITHKUQI SMALL LETTER PE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+105Bx
| title="U+105B0: VITHKUQI SMALL LETTER QA" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖰
| title="U+105B1: VITHKUQI SMALL LETTER RE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖱
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+105B3: VITHKUQI SMALL LETTER SE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖳
| title="U+105B4: VITHKUQI SMALL LETTER SHE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖴
| title="U+105B5: VITHKUQI SMALL LETTER TE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖵
| title="U+105B6: VITHKUQI SMALL LETTER THE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖶
| title="U+105B7: VITHKUQI SMALL LETTER U" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖷
| title="U+105B8: VITHKUQI SMALL LETTER VE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖸
| title="U+105B9: VITHKUQI SMALL LETTER XE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖹
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+105BB: VITHKUQI SMALL LETTER Y" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖻
| title="U+105BC: VITHKUQI SMALL LETTER ZE" style="font-family: Noto Serif Vithkuqi;" | 𐖼
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 14.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

Литература 
 Faulmann, Karl. Das Buch der Schrift. 1880.

Албанский язык
Алфавиты
Письменности, изобретённые в XIX веке
Вышедшие из употребления письменные системы